Таттл () — английская фамилия. Известные носители:

 Таттл, Уильям (1882—1930) — американский ватерполист и пловец, серебряный призёр Олимпийских игр 1904 года.
 Таттл, Фрэнк (1892—1963) — американский режиссёр и сценарист.
 Таттл, Фрэнк Орвилл (1916—1983) — американский геохимик и петролог.
 Таттл, Хорас Парнелл (1837—1923) — американский астроном.

См. также 
 Татт

Примечания